Questa è stata la prima edizione di questo torneo.

In finale Lloyd Glasspool e Harri Heliövaara hanno sconfitto Andrea Vavassori e David Vega Hernández con il punteggio di 6-3, 6-0.

Teste di serie 

  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (campioni)
  Andrea Vavassori /  David Vega Hernández (finale)

  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (quarti di finale) 
  Antonio Šančić /  Tristan-Samuel Weissborn (semifinale)

Wildcard 

  Lorenzo Bocchi /  Gabriele Maria Noce (primo turno)
  Emiliano Maggioli /  Oleksandr Ovcharenko (primo turno)

  Matteo Gigante /  Luca Potenza (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Città di Bari 2021